Mitológia
 Thor, a skandináv-germán mitológia egyik istene
 Thor, a skandináv mitológiában
 Donar (Donner), a germán mitológiában
Közlekedés
 Thor, amerikai hordozórakéta
 PGM–17 Thor, amerikai interkontinentális ballisztikus rakéta
 Thor, hajózási társaság
 Thor, a német Kriegsmarine egyik segédcirkálója volt a második világháború idején

Művészetek, szórakozás
 Thor, Marvel Comics-szereplő
 Thor, (2011) amerikai fantasy-akció-kalandfilm
 Thor: Sötét világ, (2013) amerikai fantasy-akció-kalandfilm
 Thor: Ragnarök, (2017) amerikai fantasy-akció-kalandfilm
 Thor, egy azgard (asgard) a Csillagkapu sorozatban